UK Championship 2006 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 4 och 17 december 2006 i York, England. Peter Ebdon vann turneringen för första gången i karriären, efter att ha slagit Stephen Hendry i finalen. Detta var Hendrys senaste final i en rankingturnering.

I Hendrys kvartsfinal mot Ronnie O'Sullivan ledde Hendry med 4-1 då O'Sullivan missade en enkel stöt i det 6:e framet. O'Sullivan fick då nog, tackade Hendry för matchen, och lämnade arenan. Hendry fick därmed segern med 9-1.

Resultat 
Den sista kvalomgången spelades i samband med huvudturneringen. Nedan redovisas resultaten från och med den omgång då de högst seedade spelarna gick in i turneringen.

Källor 

2006 i Storbritannien
Snookersäsongen 2006/2007
2006